Příjmení Vliegen nosí více osobností:

Joran Vliegen (* 1993), belgický tenista
Kristof Vliegen (* 1982), belgický tenista